Euskadi (equipo ciclista) puede referirse a tres equipos ciclistas profesionales:

 Euskadi (equipo ciclista 1995-1997) más conocido como Euskaltel-Euskadi;
 Euskadi (equipo ciclista 2013) conocido como Orbea hasta 2012;
 Euskadi (equipo ciclista de pista) conocido como Eustrak.